Wildbach kann stehen für:
 Wildbach, generisch für einen Gebirgsbach
 Wildbach (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie der 1990er Jahre

Wildbach heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Wildbach (Aue-Bad Schlema), Ortsteil von Bad Schlema, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Wildbach (Gemeinde Deutschlandsberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Wildbach (Gemeinde Straßburg), Ortschaft der Stadt Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Gewässer:
 Wildbach (Bayerbacher Bach), rechter Zufluss des Bayerbacher Bachs vor Bayerbach bei Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Wildbach (Bregenzer Ach), linker Zufluss der Bregenzer Ach bei Engloch, Gemeinde Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Wildbach (Erf), linker Zufluss der Erf in Riedern, Gemeinde Eichenbühl, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Wildbach (Egau), oder Tiefentalgraben, linker Zufluss der Egau in Iggenhausen, Gemeinde Dischingen, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Wildbach (Heßbach), linker Zufluss des Heßbachs (zum Ellbach) vor Saarwellingen, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Wildbach, Oberlaufname bis Oberklausen, Gemeinde Hirschbach, Landkreis Amberg-Sulzbach des Hirschbach (Pegnitz), linker Zufluss der Pegnitz bei Eschenbach, Gemeinde Pommelsbrunn, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Wildbach (Hirschbach), linker Zufluss des Hirschbachs gegenüber dem Wohnplatz Schmiede, Markt Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Wildbach (Inn), rechter Zufluss des Inns bei Jettenbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wildbach (Insbach), rechter Zufluss des Insbachs (zum Ferndorfbach oder der Ferndorf) in Grund, Stadt Hilchenbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Wildbach (Kessel), rechter Zufluss der Kessel an der Neutenmühle von Markt Bissingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Wildbach (Laßnitz), linker Zufluss der Laßnitz in Frauental an der Laßnitz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Wildbach (Main), linker Zufluss des Mains bei Boxtal, Gemeinde Freudenberg, Baden-Württemberg, Deutschland
 Wildbach, Oberlaufname vor dem Gemeindegebiet von Schonungen des Meerbach (Main), rechter Zufluss des Mains in Mainberg, Gemeinde Schonungen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Wildbach (Reiche Ebrach), indirekter rechter Zufluss der Reichen Ebrach bei Juliushof, Markt Hirschaid, Landkreis Bamberg, Bayern
 Wildbach (Saubach) – siehe unten→ Zimmerholzer Wildbach
 Wildbach (Sölkbach), rechter Zufluss des Sölkbachs (zur Enns) vor Großsölk, Gemeinde Sölk, Bezirk Liezen, Steiermark
 Wildbach (Steinach), Oberlaufname Neuseebach, rechter Nebenstrang-Oberlauf der Steinach vor Marktsteinach, Gemeinde Schonungen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Wildbach (Töss), linker Zufluss der Töss in Rorbas, Bezirk Bülach, Kanton Zürich
 Wildbach (Ustermer Aa), linker Zufluss der Ustermer Aa in Medikon, Stadt Wetzikon, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich
 Wildbach (Wackernheimer Bach) – zwei Zuflüsse des Wackernheimer Bachs (zum Wildgraben, zum Mittelrhein) in Wackernheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Wildbach (Wackernheimer Bach, Kleine Bornstraße), linker Zufluss nahe der Kleinen Bornstraße
 Wildbach (Wackernheimer Bach, Klein Bornstraße), rechter Zufluss nahe der Mühlstraße
 Wildbach (Wehra), linker Zufluss der Wehra in Glashütte, Gemeinde Todtmoos, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Wildbach, deutscher Name des Černíčský potok, linker Zufluss der Otava (deutsch Wottawa) bei Bojanovice, Tschechien
 Wildbach (Wurm), Zufluss der Wurm nach Soers, kreisfreies Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Wildbach, Abschnittsname des Werenbachs, Zufluss des Zürichsees im Quartier Seefeld, Zürich, Kanton Zürich

 Zimmerholzer Wildbach, rechter Zufluss des Hepbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Saubachs, zur Radolfzeller Aach) in Engen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Wildbach ist ein Familienname:
 Bruno Wildbach (* 1964), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Wildbachgraben

 Wildgraben